О́льга Васи́льева:
 Васильева, Ольга Александровна (1921—1996) — снайпер Великой Отечественной войны.
 Васильева, Ольга Алексеевна (род. 1972) — российская актриса.
 Васильева, Ольга Вениаминовна (род. 1974) — российская футболистка.
 Васильева, Ольга Николаевна (род. 1967) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Васильева, Ольга Юрьевна (род. 1960) — российский деятель образования.